Albert Delannoy (1881–...) – lunghista e triplista francese
 Aristide Delannoy (1874-1911) – pittore, disegnatore e caricaturista francese
 François-Jacques Delannoy (1755-1835) – architetto francese
 Jacques Delannoy (1912-1958) – calciatore francese
 Jean Delannoy (1908-2008) – regista e sceneggiatore francese
 Louis Delannoy (1902-1968) – ciclista su strada belga
 Marcel Delannoy (1898-1962) – compositore francese
 Marie-Antoine Delannoy (1800-1860) – architetto francese
 Maurice Delannoy (1885-1972) – scultore, incisore e medaglista francese
 Michel-François Delannoy (1963) – politico francese
 Sabrina Delannoy (1986) – calciatrice francese 
 Victor Delannoy (1824-1905) – vescovo cattolico francese